Boğazköy (Bucak), dorp in de Turkse provincie Burdur
 oude naam van de stad Boğazkale in de Turkse provincie Çorum, de locatie van de oude Hattische stad Hattusa